Stähnisch lautet der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Stähnisch (1897–1989), deutsche Schauspielerin
 Gustav Stähnisch (1900–1980), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher